

Acronimi 
 NCB – The National Commercial Bank (in arabo: البنك الأهلي التجاري) banca dell'Arabia Saudita, conosciuta anche come AlAhli Bank (in arabo: البنك الأهلي التجاري)
 NCB – National Coal Board

Codici 
 ncb – codice ISO 639-3 della lingua nicobarese centrale